Brøndby IF sæson 2004-05 er Brøndby IF's 24. sæson i træk i den bedste danske fodboldrække, den 15. i træk i Superligaen, og den 39. som fodboldklub. Udover Superligaen, deltog klubben i DBU's Landspokalturnering for herrer, Royal League og UEFA Cuppen. Det var den anden sæson med cheftræner Michael Laudrup. 

5. maj 2005 vandt Brøndby IF deres femte pokaltitel, efter en 2-3-sejr over FC Midtjylland. Den 19. juni kunne klubben desuden fejre sit tiende danske mesterskab, efter at have vundet 2-0 over FC Nordsjælland i sæsonens sidste kamp.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Klubadministration

Sponsorere 
Brøndby IF spillede sæsonen med CODAN som hovedsponsor på brystet.

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud

Årets Brøndby-spiller

Turneringer

Samlet

Superligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Grundspilskampe 
Brøndby IF's kampe i Superligaen sæsonen 2004-05.

DBU's Landspokalturnering

Royal League

Kampe

UEFA Cup

Anden runde

Træningskampe

Statistik

Antal kampe

Topscorer

Rent Bur

Kort

Referencer 

Brøndby IF sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2004-05